В мире насчитывается несколько тысяч языков и гораздо больше диалектов.

 Их полная генетическая классификация (до уровня семей).
 Полный список статей по языкам мира

Кроме того:
 «Языки мира» — энциклопедическое издание Института языкознания РАН, в рамках которого к 2015 году вышло 20 томов .
 «Языки мира» (Languages of the World / Materials) — серия книг издательства Lincom Europa.

См. также 

 Список государственных языков
 Список языков, сортировка по численности говорящих
 ISO 639 — международный стандарт кодов для языков
 Коды языков

Ссылки 
 Реестр языков мира: Лингвариум Подробные данные обо всех языках мира (в стадии разработки)
 Languages of The World (на английском языке)
 Обсерватория Лингвосферы (на английском языке)

Списки языков